Adelheid van Nassau (-1338), abdis van Klooster Klarenthal, dochter van rooms-koning Adolf van Nassau.
 Adelheid van Nassau (-1344), dochter van Gerlach I van Nassau.
 Adelheid van Nassau-Beilstein, dochter van Hendrik I van Nassau-Beilstein.
 Adelheid van Nassau-Hadamar, dochter van Johan van Nassau-Hadamar.
 Adelheid van Nassau-Siegen, abdis van Klooster Keppel, dochter van Otto II van Nassau-Siegen.
 Adelheid van Nassau-Wiesbaden-Idstein, non, dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.